Jacob Savery kan verwijzen naar:

 Jacob Maertensz Savery (±1565-1603), schilder
 Jacob Jacobsz Savery (1592-na 1651), schilder en tekenaar
 Jacob Salomonsz Savery (1617-1666), prentkunstenaar en kunsthandelaar